

Patronyme 

 Ana Teresa Aranda, femme politique mexicaine ;
 Ángel Aranda (1934-2000), acteur espagnol ;
 Antonio Aranda Mata (1888 - 1979), militaire espagnol ; 
 Carlos Aranda, footballeur espagnol ;
 Emmanuel d'Aranda, otage espagnol ;
 Fernando Aranda, organiste, compositeur, nommé pacha et Général de Division de l'Empire ottoman ;
 
 François de Aranda (1346-1438), chartreux espagnol ;
 Gabriel Aranda, homme politique français ;
 Giuliano Tadeo Aranda, footballeur brésilien ;
 Jorgelina Aranda (1942-2015) , actrice argentine ;
 José Garcia Aranda, arbitre espagnol de football ;
 José-Jimenez Aranda (1837-1903), peintre espagnol ;
 Julieta Aranda (née en 1975), artiste conceptuelle mexicaine ;
 Luis Jiménez Aranda (1845-1928), peintre espagnol ;
 Patricia Aranda, joueuse espagnol de volley-ball ;
 Pedro Pablo Abarca de Bolea, comte d'Aranda, homme d'État espagnol ;
 Raúl Aranda, matador espagnol ;
 Ricardo López Aranda, dramaturge espagnol ;
 Vicente Aranda, réalisateur et scénariste de cinéma espagnol.
 Xisela Aranda (1986-), joueuse espagnole de squash ;

Toponyme 
 
La comarque d'Aranda
une rivière de la Province de Saragosse   
Aranda de Duero : ville située dans le Nord de l’Espagne, dans la Communauté autonome de Castille-et-León

Autre 
 Les Aranda, aussi connus sous l'apellation Arrernte, constituent un peuple d'Australie.
Patronyme hispanique